För den indiska samhällsklassen se Shudra

Sudra är ett släkte av insekter. Sudra ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgstritar
Sudra